Джа́комо — итальянское личное мужское имя, аналог имени Яков. Известные носители:

 Джакомо I дель Бальцо (ум. ок. 1448) — барон ди Рутино, сеньор Мольфетты, Джовенаццо и Спеккьи.
 Джакомо II дель Бальцо (ум. 1444) — сеньор Мольфетты, Джовенаццо, Спеккьи, Амендолы, Монтесано и Монтесардо, сын предыдущего.
 Джакомо Фрегозо (1340—1420) — дож Генуэзской республики в 1390—1391 годах.

См. также 
 
 Ди Джакомо
 Монте-Сан-Джакомо — коммуна в провинция Салерно, Италия
 Борго-Сан-Джакомо — коммуна в провинции Брешиа, Италия